Mathieu Brodeur (né le  à Laval, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il est repêché au terme de la saison 2007-2008 par les Coyotes de Phoenix de la Ligue nationale de hockey. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2008. Il commence sa carrière professionnelle à la fin de la saison 2009-2010 avec le Rampage de San Antonio dans la Ligue américaine de hockey.

Lors de la saison 2017-2018, il est prêté par les Thunder de l'Adirondack à trois équipes de LAH différentes dans le cadre de contrats d'essais professionnels.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Vikings des Laurentides ||LHMAAA ||44 ||5 ||7 ||12 ||58 ||15 ||2 ||4 ||6 ||18
|-
|2007-2008 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||69 ||1 ||6 ||7 ||27 ||11 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2008-2009 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||61 ||3 ||12 ||15 ||15 ||11 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2009-2010 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||65 ||4 ||25 ||29 ||31 ||5 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
|2009-2010 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||52 ||0 ||1 ||1 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Pirates de Portland ||LAH ||43 ||2 ||4 ||6 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Pirates de Portland ||LAH ||65 ||3 ||16 ||19 ||47 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2013-2014 || Pirates de Portland ||LAH ||62 ||3 ||9 ||12 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 ||Wolves de Chicago ||LAH ||69 ||4 ||11 ||15 ||33 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2015-2016 || Thunder de l'Adirondack || ECHL|| 70 || 9 || 21 || 30 || 42 || 12 || 2 || 1 || 3 || 18
|-
|2015-2016 || Devils d'Albany || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Thunder de l'Adirondack || ECHL || 15 || 4 || 15 || 19 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Crunch de Syracuse || LAH || 56 || 3 || 10 || 13 || 57 || 22 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
|2017-2018 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 7 || 0 || 1 || 1 || 17 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Thunder de l'Adirondack || ECHL|| 48 || 4 || 25 || 29 || 17 || 14 || 2 || 5 || 7 || 6
|-
|2017-2018 || Crunch de Syracuse || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Comets d'Utica|| LAH || 4 || 0|| 1 || 1 || 2 ||- || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44 || 2 || 13 || 15 || 24 || 16 || 3 || 4 || 7 || 12
|-
|2019-2020 || Marquis de Jonquière || LNAH || 24 || 2 || 4 || 6 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Dukla Trenčín || Extraliga Slovaque || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || Komets de Fort Wayne || ECHL|| 48 || 4 || 6 || 10 || 19 || 13 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2021-2022 || Lions de Trois-Rivières || ECHL || 69 || 5 || 14 || 19 || 47 || 7 || 0 || 2 || 2 || 6

Notes et références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Laval (Québec)
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Marquis de Jonquière
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur des Lions de Trois-Rivières
Joueur des Komets de Fort Wayne